Рашидов () — тюркське прізвище.

Відомі носії:

 Вежді Рашидов (1951) — болгарський скульптор, педагог та політик турецького походження
 Сардор Рашидов (1991) — узбецький футболіст
 Рашидов Шараф Рашидович (1917–1983) — радянський партійний та державний діяч, Перший секретар ЦК Компартії Узбекистану (1959–1983 роки)

Див. також 
 Решидов Абдраїм Ізмаїлович — національний герой кримськотатарського народу. Герой Радянського Союзу.